Eric Darnell (né en 1960), réalisateur, scénariste, et acteur américain ;
 James Darnell (né en 1930), biologiste moléculaire américain ;
 James Darnell (né en 1987), joueur américain de baseball ;
 Jonas Darnell (né en 1964), auteur de bande dessinée suédois ;
 Linda Darnell (1923–1965), actrice américaine ;
 Logan Darnell (né en 1989), joueur de baseball américain

Autres
 Darnell, un personnage de l'univers de fiction de Star Trek.
 (24546) Darnell, un astéroïde de la ceinture principale.
 Jean Darnel (né en 1923), acteur et metteur en scène français.